Félix Kir dit le chanoine Kir (1876-1968), homme d'église et homme politique français ;
 Emir Kir (né en 1968), homme politique belge.

Kir est un nom qui peut faire référence à :
 kir, une boisson à  base de vin blanc et de liqueur de cassis, popularisée par le chanoine Kir ;
 lac Kir, un lac artificiel de Dijon, nommé d'après le chanoine Kir ;
 Kir, le nom de code d'un des membres de l'Organisation des hommes en noir dans le manga et anime Détective Conan.

kir est un code qui peut signifier :
 kirghize, une langue, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

KIR est un code qui peut signifier :
 Kiribati,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 Kirklees, le district métropolitain d'Angleterre, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:GB) ;
 Oblast de Kirov, en Russie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:RU).

KIR est un acronyme qui peut signifier :
 .

Code